Села:
 Іваниця — Сумська область, Недригайлівський район
 Іваниця — Чернігівська область, Ічнянський район

 Іваниця Григорій Микитович — український філолог